Az 1992-es Roland Garros férfi versenyét az amerikai Jim Courier nyerte a cseh Petr Korda előtt.

Kiemeltek 

  Jim Courier (Bajnok)
  Stefan Edberg (Harmadik kör)
  Pete Sampras (Negyeddöntő)
  Michael Stich (Harmadik kör)
  Michael Chang (Harmadik kör)
  Guy Forget (Második kör)
  Petr Korda (Döntős)
  Goran Ivanišević (Negyeddöntő)

  Carlos Costa (Negyedik kör)
  Ivan Lendl (Második kör)
  Andre Agassi (Elődöntő)
  Richard Krajicek (Harmadik kör)
  Aaron Krickstein (Harmadik kör)
  Alexander Volkov (Harmadik kör)
  Brad Gilbert (Első kör)
  Jakob Hlasek (Első kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ATPtennis.com honlapon

F1